Вільна́в-пре-Беа́рн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південь від Парижа, 130 км на захід від Тулузи, 21 км на північний захід від Тарба.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вільнав-пре-Беарн на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнав-пре-Беарн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільнав-пре-Беарн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільнав-пре-Беарн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільнав-пре-Беарн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Піренеї